Порождённый подграф графа — это другой граф, образованный из подмножества вершин графа вместе со всеми рёбрами, соединяющими пары вершин из этого подмножества.

Определение 
Формально, пусть  — любой граф, и пусть  — подмножество вершин графа . Тогда порождённый подграф  — это граф, вершинами которого являются элементы , а рёбра которого состоят из всех рёбер из множества , конечные вершины которых принадлежат . Одно и то же определение подходит для неориентированных графов, ориентированных графов и даже для мультиграфов.

Порождённый подграф  может быть также назван подграфом, порождённым в  набором вершин  или (если контекст не приводит к двусмысленности) порождённым подграфом вершин .

Примеры 
Важными типами подграфов являются следующие:

 порождённые пути — это порождённые подграфы, являющиеся путями. Кратчайший путь между любыми двумя вершинами в невзвешенном графе всегда является порождённым путём. Обратно, в дистанционно-наследуемых графах любой порождённый граф является кратчайшим путём.
 Порождённые циклы — это порождённые подграфы, являющиеся циклами. Обхват графа определяется длиной его кратчайшего цикла, который всегда является порождённым циклом. Согласно строгой теореме о совершенных графах порождённые циклы и их дополнения играют критическую роль в характеризации совершенных графов.
 Клики и независимые множества являются порождёнными подграфами, которые являются полными подграфами или графами без рёбер соответственно.
 Окрестность вершины — это порождённый подграф всех смежных вершин выбранной вершины.

Вычисление 
Задача изоморфизма порождённых подграфов является видом задачи поиска изоморфного подграфа, в которой целью является проверка, может ли один граф быть найден как порождённый подграф другого графа. Поскольку эта задача включает задачу о клике как частный случай, она NP-полна.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Операции над графами
Объекты теории графов